Desa Tanjungrasa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanjungrasa (administrativ by i Indonesien, lat -6,35, long 107,75), Jawa Barat, 
 Desa Tanjungrasa (administrativ by i Indonesien, lat -6,58, long 107,13), Jawa Barat, 
 Desa Tanjungrasa (administrativ by i Indonesien, lat -6,38, long 107,56), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar